Terrence Murphy est un nom pouvant désigner:

Terrence Murphy (1926-2008), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1966), joueur américain de football américain
 (né en 1966), homme politique américain de l'État de New York

Voir aussi

Murphy, Terrence